

Geografia
 Caldana – frazione del comune italiano di Gavorrano, nella provincia di Grosseto, Italia

Persone
 Gianni Caldana – lunghista, ostacolista e velocista italiano
 Giorgio Caldana – cantante italiano
 Luigi Caldana –  calciatore italiano